Jesus Nazareno
Nazarenos – título para os cristãos
Notzrim – nome rabínico para os cristãos
Nazarenos (seita) – seita do século IV
Nazarenos (arte) – vertente artística do romantismo alemão
Nazareno – personagem de Chico Anysio
Grupo Desportivo Nazarenos – time de futebol português
Igreja do Nazareno – denominação protestante estadunidense

Localidades

Nazareno (Salta)

Nazareno (Minas Gerais)
Jardim Nazareno

Desambiguação